Kreps ist der Familienname folgender Personen:

 David Kreps (* 1950), US-amerikanischer Mathematiker und Wirtschaftswissenschaftler
 German Michailowitsch Kreps (1896–1944), russisch-sowjetischer Geobotaniker, Zoologe und Ethnograph
 Jewgeni Michailowitsch Kreps (1899–1985), russisch-sowjetischer Physiologe und Hochschullehrer
 Juanita M. Kreps (1921–2010), US-amerikanische Wirtschaftswissenschaftlerin und Politikerin
 Kamil Kreps (* 1984), tschechischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Krebs
 Grebs